Kvalifikace ženské dvouhry na Australian Open 2021 probíhala mezi 10. až 13. lednem 2021 v dubajském Aviation Club Tennis Centre tři týdny před rozehráním hlavní soutěže v Melbourne Parku. Poprvé v historii grandslamu se kvalifikační turnaj nehrál přímo v dějišti majoru. Důvodem se stala australská karanténní omezení při probíhající koronavirové pandemii.  

Kvalifikačního turnaje se zúčastnilo sto dvacet osm tenistek. Z tříkolové soutěže do navazujícího singlu postoupilo dvacet kvalifikantek včetně čtyř tzv. šťastných poražených.

Hráčky

Nasazení hráček

Kvalifikantky

Šťastné poražené

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Třináctá kvalifikantka

Čtrnáctá kvalifikantka

Patnáctá kvalifikantka

Šestnáctá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

ženská kvalifikace